Sale ima više značenja:
 Sale (Alesandrija)
 Sale (Torino)
 Sale (Verona)
 Sale (Peskara)
 Sale (Maroko)

Vidi još 
 Zale